Szigligeti Ede nevét jelenleg két hivatásos színház viseli:
 Szigligeti Színház, Szolnok város színháza Magyarországon, Jász-Nagykun-Szolnok megyében
 Szigligeti Színház, Bihar megye önkormányzati színháza Nagyváradon, Romániában, mely a korábban a Nagyváradi Állami Színház magyar tagozataként működő Szigligeti Társulat önállósítása, és a Nagyvárad Táncegyüttessel valamint a Liliput Társulattal való intézményi összevonása révén jött létre. A három társulat a Szigligeti Színház prózai, tánc- és gyermekszínházi tagozataként működik tovább, azonos név alatt.